Németország
Seelbach, település Baden-Württemberg tartományban
Seelbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Altenkirchen járásában
Seelbach, település Rajna-vidék-Pfalz tartomány Rhein-Lahn járásában